Charta kan syfta på:

Colombia 

 Charta (kommun), Santander, 
 Charta (ort), Santander,